Ишмай Иштубаевич Ишки́нин () — командир взвода 550-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусский фронта, младший лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 
Ишмай Иштубаевич Ишкинин родился в деревне Ишимово ныне Мишкинского района Башкирии в семье крестьянина.

Мариец. Член ВКП(б)/КПСС с 1948 года. Окончил 5 классов, работал в колхозе.

В Красной Армии в 1936—1938 годах и с февраля 1943 года. Призван городским военным комиссариатом города Улан-Удэ. В боях Великой Отечественной войны с апреля 1943.

Окончил Полтавское пехотное училище в 1944 году.

Младший лейтенант Ишкинин отличился в боях за город Кёнигсберг (Калининград).

С 1946 года лейтенант Ишкинин — в запасе. Жил и работал в родной деревне.

Умер 2 августа 1964 года. Похоронен в селе Баймурзино Мишкинского района Башкирии.

Подвиг 
«7 апреля 1945 года со своими бойцами блокировал один из казематов форта на подступах к городу и взорвал его. Уничтожил 4 станковых пулемёта и десятки гитлеровцев. Продолжая дальнейший штурм форта, И. И. Ишкинин лично уничтожил гранатами 8 немцев.

8 апреля 1945 года стремительной атакой его взвод овладел домом на перекрёстке улиц, из которого противник вёл интенсивный ружейно-пулемётный огонь. При штурме этого дома взводом И. И. Ишкинина было уничтожено 50 немецких солдат и 24 взято в плен».

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6251) младшему лейтенанту Ишкинину Ишмаю Иштубаевичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (19.04.1945).
 Орден Ленина.
 Орден Красной Звезды (16.03.1945).
 Медаль «За взятие Кенигсберга».

Память 
В с. Баймурзино и д. Ишимово Мишкинского района И. И. Ишкинину поставлены памятники. Его именем названа улица в с. Мишкино и д. Ишимово.

Примечания

Ссылки 
 Республиканский музей Боевой Славы: Ишкинин Ишмай Иштубаевич .

Литература 
 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 2. В-Ж. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2006. — 624 с. — ISBN 5-88185-062-9.

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные в Мишкинском районе (Башкортостан)